Лаия Коста Бертран (; род. 18 февраля 1985 года) — испанская актриса.

Биография 
Родилась в Барселоне. Первой серьёзной ролью стало участие в сериале «Бандолера». Также снималась в сериалах «Красные браслеты» и «Карлос, король и император».

В 2014 году снялась в российском фильме режиссёра Юрия Мороза «Форт Росс: В поисках приключений».

В 2015 году снялась в заглавной роли в немецком фильме «Виктория». За эту роль Коста была награждена премией Deutscher Filmpreis, став первой иностранной актрисой, получившей эту награду.

В 2017 году номинирована на Премию Британской Академии в области кино (BAFTA Film Awards) в номинации «Восходящая звезда» за фильм «Виктория» (2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии Deutscher Filmpreis